Згідно з даними управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації, в Кам'янці-Подільському перебуває 97 пам'яток архітектури. Натомість існують інші переліки, що вказують на більшу їх кількість. Так, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» нараховує на своїй території 145 пам'яток, а НПП «Подільські Товтри» в межах міста — 200 пам'яток. Нижче подається список, що об'єднує в собі усі три названі списки.

Джерела
Перелік пам’яток архітектури і містобудування, розташованих у Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» 
Пам'ятки Хмельницької області , інформація управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації  
Перелік історико-культурних пам'яток, які знаходяться на території НПП "Подільські Товтри"
Архітектура Кам'янця-Подільського
Переліки пам'яток архітектури Хмельницької області
Кам'янець-Подільський

Примітки